

Astronomia 
Glaisher – cratere lunare

Persone 
James Glaisher – meteorologo britannico
James Whitbread Lee Glaisher – matematico britannico